Athabasca poate fi:

 Poporul amerindian athabasca din America de Nord

Denumire geografică
 Athabasca (Alberta), o localitate din provincia Alberta
 Râul Athabasca
 Cascadele de pe Athabasca
 Lacul Athabasca
 Muntele Athabasca, în regiunea Columbia Icefield
 Ghețarul Athabasca